L'albergo rosso (L'Auberge rouge) – racconto di Honoré de Balzac del 1831
La locanda rossa (L'Auberge rouge) – film del 1910 diretto da Camille de Morlhon
L’auberge rouge – film del 1923 diretto da Jean Epstein
Arriva Fra' Cristoforo... (L'auberge rouge) – film del 1951 diretto da Claude Autant-Lara
L'Auberge rouge – film del 2007 diretto da Gérard Krawczyk